Die Saison 1987/88 war die zweite reguläre Saison der All-American Hockey League. Während der regulären Saison sollten die acht Teams jeweils 44 Spiele bestreiten, jedoch musste der Spielplan aufgrund des vorzeitigen, finanziell bedingten, Ausscheidens der Michigan Stars und des verkürzten Spielplans der Johnstown Chiefs mehrfach umgeändert werden. In den Play-offs setzten sich die Virginia Lancers durch und wurden erstmals Meister der AAHL.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Carolina Thunderbirds aus der Atlantic Coast Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Johnstown Chiefs wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Port Huron Clippers wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Virginia Lancers aus der Atlantic Coast Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Dayton Jets und Troy Sabres fusionierten und spielten fortan unter dem Namen Miami Valley Sabres.
 Die Downriver Stars änderten ihren Namen in Michigan Stars.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 Saison 1987/88 auf hockeydb.com (englisch)

1987/88
Eishockeysaison 1987/88